

Der Heldenstatus () ist eine staatliche Ehre in Namibia. Dieser wird – fast immer – posthum verliehen und kann nur durch den Staatspräsidenten ausgesprochen werden.

Namibische Helden haben Anrecht auf ein Staatsbegräbnis auf dem Heldenacker bei Windhoek. Ihnen zu Ehren wurde der Heldentag, stets am 26. August, als offizieller Feiertag in Namibia deklariert.

Definition 
Die Ehre als Held kommt solchen Namibiern zuteil, die sich um die Freiheit des Landes, vor allem im Rahmen des namibischen Unabhängigkeitskampfs verdient gemacht haben. Der National Honours Act, 2012 definiert einen Helden oder eine Heldin als „eine Person die eine heldenhafte Handlung im Interesse der Öffentlichkeit oder einen außerordentlichen Beitrag für Namibia geleistet hat und vom Präsidenten diese Ehre verliehen bekommt.“. Als Heldentat wird „eine außerordentliche Handlung oder die Demonstration von besonderer Tapferkeit zum Wohle des namibischen Volkes“ definiert.

Helden (Auswahl)

Siehe auch 
 Liste der namibischen Orden und Ehrenzeichen

Einzelnachweise 

 
Heldenstatus
Orden und Ehrenzeichen (Namibia)